A brit Királyi Haditengerészet hét hajója viselte a HMS Indefatigable nevet:

Az első  Indefatigable egy 64 ágyús sorhajó volt, melyet 1784-ben bocsátották vízre.
A második Indefatigable egy páncélos hajó volt, melyet 1804-ben vett a haditengerészet, majd 1805-ben eladta. 
A harmadik Indefatigable egy 50 ágyús hajó lett volna, amelyet 1832. november 29-én megrendeltek, de 1834 márciusában visszamondták a rendelést.
A negyedik Indefatigable szintén egy 50 ágyús hajó volt, melyet 1848-ban bocsátottak vízre, 1865 után kiképzőhajó volt, 1914-ben pedig eladták.
Az ötödik Indefatigable egy 1891-ben vízrebocsátott cirkáló volt, melyet 1910-ben átneveztek Melpomene-vé, majd 1913-ban eladták.
A hatodik Indefatigable egy 1909-ben vízrebocsátott csatacirkáló volt. A hajó C.F. Sowerby kapitány irányítása alatt részt vett a jütlandi tengeri csatában, 1916-ban. A csata során az SMS Von der Tann német csatacirkáló találatai következtében elsüllyedt.
A hetedik Indefatigable egy Implacable osztályú repülőgép-hordozó volt, mely részt vett a német Tirpitz csatahajó üldözésében is. Később áthelyezték a Csendes-óceánra, ahol ez a hajó lett az első brit hajó, mely kamikazetámadás áldozata lett, de az erős páncélzat miatt a hajó nem szenvedett komoly sérülést. A második világháború után a hajót kivonták a hadrendből, de később kiképzőhajóként ismét szolgálatba állt. Később 1956-ban szétbontották.